Мосинский — топоним в Юрьянском районе Кировской области:

 Мосинский — посёлок.
 Мосинский — железнодорожный разъезд (населённый пункт при станции).
 Мосинский — ж.-д. станция на линии Киров — Котлас.